Черепашки-ни́ндзя, также черепашки мутанты ниндзя () — вымышленная команда из четырёх черепах-мутантов. Являются героями нескольких художественных фильмов, а также множества комиксов, мультфильмов и компьютерных игр.

Фильмы 
 Черепашки-ниндзя — Гонконг / США, 1990
 Черепашки-ниндзя: Музыкальный тур — США, 1990
 Черепашки-ниндзя II: Тайна изумрудного зелья — Гонконг / США, 1991
 The Making of 'Teenage Mutant Ninja Turtles': Behind the Shells — США, 1991
 Черепашки-ниндзя III — Гонконг / США, 1993
 Черепашки-ниндзя — США, 2014
 Черепашки-ниндзя 2 — США, 2016

Короткометражки 
 Кейси Джонс — Полариса Бэнкса

Мультфильмы 
 Черепашки-ниндзя: Легенда Супермена — Япония, 1996
 Черепашки-ниндзя (мультфильм, 2007) — Гонконг / США, 2007
 Черепашки навсегда — США, 2009
 Бэтмен против Черепашек-ниндзя — США, 2019

Сериалы

Телесериалы 
 Черепашки-ниндзя: Следующая мутация (телесериал) — Канада / США, 1997

Мультсериалы 
 Черепашки-ниндзя — США, 1987
 Черепашки-ниндзя — Южная Корея / США, 2003
 Черепашки-ниндзя — США, 2012
 Эволюция Черепашек-ниндзя — США, 2018

Видеоигры 
 Teenage Mutant Ninja Turtles (игра, 1989) — США, Япония
 Teenage Mutant Ninja Turtles (аркадная игра) — Япония
 Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of the Foot Clan — Япония, 1990
 Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time — Япония, 1991
 Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back from the Sewers — Япония, 1991
 Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project — США, 1991
 Teenage Mutant Ninja Turtles: Manhattan Missions — Канада, 1991
 Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue — Япония, 1993
 Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters — Япония, 1993
 Teenage Mutant Ninja Turtles (игра, 2003) — Япония
 Teenage Mutant Ninja Turtles 2: Battle Nexus — Япония, 2004
 Teenage Mutant Ninja Turtles 3: Mutant Nightmare — 2005
 Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Melee — 2005
 Teenage Mutant Ninja Turtles (2007) — США
 Teenage Mutant Ninja Turtles: Smash-Up — США, 2009
 Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time Re-Shelled — США, 2009
 Teenage Mutant Ninja Turtles: Rooftop Run — США, 2013
 Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows — США, 2013
 Teenage Mutant Ninja Turtles (игра, 2013) — США, 2013
 Teenage Mutant Ninja Turtles: Danger of the Ooze — США, 2014
 Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants in Manhattan — США, 2016
 Teenage Mutant Ninja Turtles Legends — США, 2016
 Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge — США, 2022

Примечания